Sezon 1989 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dwudziesty siódmy sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni. Pierwszy sezon obowiązywania wśród samochodów wyścigowych przepisów Formuły Mondial, która zastąpiła Formułę Easter.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Jurij Kacaj i drużyna ZSRR, a wśród samochodów wyścigowych Wiktor Kozankow i drużyna ZSRR.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1989
1989 w sportach motorowych